Бор может означать:
 Бор — сосновый лес.
 Бор — химический элемент.
 Бор — один из скандинавских богов-прародителей, отец Одина.
 Бор () — род растений семейства Злаки.
 Бор — аномально высокая приливная волна в устьях рек.
 Бор — кратер на видимой стороне Луны.
 Бор, или Префиксное дерево — структура данных.
 Бор — снайперская винтовка польского производства.
 Бор — сверло, применяемое в стоматологии, деталь бормашины.
 Бор — одномачтовое однопалубное буксирное судно.
 «Бор» — сербский футбольный клуб из города Бора.

Фамилия 
 Бор, Барна (род. 1986) — венгерский дзюдоист.
 Бор, Гарри (1880—1943) — французский актёр.
 Бор, Кирилл Валерьевич (род. 1998) — российский футболист.
 Бор, Матей (Владимир Павшич; 1913—1993) — словенский поэт, переводчик, драматург, журналист.
 Бор, Михаил Захарович (1915—2004) — советский и российский учёный.
 Бор, Нильс (1885—1962) — датский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Бор, Норман Лофтус (1893—1972) — ирландский ботаник.
 Бор, Оге Нильс (1922—2009) — датский физик.
 Бор, Олив (1904—2018) — британская долгожительница.
 Бор, Паулюс (1605—1669) — голландский художник.
 Бор, Питер Христиенсон (1559—1635) — нидерландский историк.
 Бор, Фред (1918—2008) — американский химик.
 Бор, Харальд (1887—1951) — датский математик и футболист.

 Составная фамилия
 Бор-Раменский, Дмитрий Петрович (настоящая фамилия Воробьёв; 1889—1965) — русский советский писатель, прозаик и педагог.

Топоним

Белоруссия 
Брестская область
 Бор — деревня в Жемчужненском сельсовете Барановичского района.

Витебская область
 Бор — деревня в Каменском сельсовете Лепельского района.
 Бор — деревня в Крынковском сельсовете Лиозненского района.
 Бор — хутор в Язненском сельсовете Миорского района.
 Бор — деревня в Студенковском сельсовете Сенненского района.
 Бор — деревня в Проземлянском сельсовете Чашникского района.

Гомельская область
 Бор — деревня в Каменском сельсовете Кормянского района.

Гродненская область
 Бор — деревня в Любчанском сельсовете Новогрудского района.

Минская область
 Бор — деревня в Слобода-Кучинском сельсовете Копыльского района.
 Бор — деревня в Руденском сельсовете Пуховичского района.
 Бор — агрогородок в Новоселковском сельсовете Пуховичский района.
 Бор — посёлок в Хотлянском сельсовете Узденского района.

Могилёвская область
 Бор — деревня в Ланьковском сельсовете Белыничского района.

Россия 
 Бор — железнодорожная платформа на Приморском направлении Октябрьской железной дороги.
 Бор — станция Юго-Восточной железной дороги на ветви Графская — Рамонь.

 Архангельская область
 Бор — деревня в Выйском сельском поселении Верхнетоемского района.
 Бор — деревня в Горковском сельском поселении Верхнетоемского района.
 Бор — деревня в Каргопольском районе.
 Бор — деревня в Коношском районе.
 Бор — деревня в Козьминском сельском поселении Ленского района.
 Бор — деревня в Урдомском городском поселении Ленского района.
 Бор — деревня в Мезенском районе.
 Бор — деревня в Няндомском районе.
 Бор — деревня в Приморском районе.
 Бор — хутор в Устьянском районе.
 Бор — деревня в Ломоносовском сельском поселении Холмогорского района.
 Бор — деревня в Ухтостровском сельском поселении Холмогорского района.
 Бор — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района.

 Вологодская область
 Бор — деревня в Великоустюгском районе.
 Бор — деревня в Вожегодском районе.
 Бор — деревня в Кадуйском районе.
 Бор — деревня в Нюксенском районе.
 Бор — деревня в Тотемском районе.
 Бор — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Бор — деревня в Харовском районе.
 Бор — деревня в Череповецком районе.

 Воронежская область
 Бор — село в Нижнедевицком районе.
 Бор — посёлок в Рамонском районе.

 Иркутская область
 Бор — деревня в Киренском районе.

 Калужская область
 Бор — село в Жуковском районе.

 Карелия
 Бор — деревня в Медвежьегорском районе.

 Кировская область
 Бор — деревня в Афанасьевском районе.
 Бор — посёлок в Афанасьевском районе.

 Коми
 Бор — деревня в Усть-Цилемском районе.

 Костромская область
 Бор — посёлок в Парфеньевском районе.

 Красноярский край
 Бор — деревня в Бирилюсском районе.
 Бор — посёлок в Туруханском районе.

 Ленинградская область
 Бор — деревня в Борском сельском поселении Бокситогорского района.
 Бор — посёлок в Радогощинском сельском поселении Бокситогорского района.
 Бор — деревня в Вындиноостровском сельском поселении Волховского района.
 Бор — деревня в Колчановском сельском поселении Волховского района.
 Бор — деревня в Пашском сельском поселении Волховского района.
 Бор — деревня в Хваловском сельском поселении Волховского района.
 Бор — деревня во Всеволожском районе.
 Бор — посёлок в Выборгском районе.
 Бор — деревня в Гатчинском районе.
 Бор — деревня в Киришском районе.
 Бор — деревня в Кировском районе.
 Бор — деревня в Алёховщинском сельском поселении Лодейнопольского района, на реке Капше.
 Бор — деревня в Алёховщинском сельском поселении Лодейнопольского района, на реке Ояти.
 Бор — деревня в Дзержинском сельском поселении Лужского района.
 Бор — деревня в Ретюнском сельском поселении Лужского района.
 Бор — деревня в Ям-Тёсовском сельском поселении Лужского района.
 Бор — деревня в Сланцевском районе.
 Бор — деревня в Тихвинском районе.

 Московская область
 Бор — деревня в Сергиево-Посадском районе.

 Нижегородская область
 Бор — город, административный центр городского округа город Бор.
 Бор — посёлок в Лысковском районе.

 Новгородская область
 Бор — деревня в Мойкинскинском сельском поселении Батецкого района.
 Бор — деревня в Передольском сельском поселении Батецкого района.
 Бор — деревня в Боровичском районе.
 Бор — деревня в Валдайском районе.
 Бор — деревня в Маловишерском районе.
 Бор — деревня в Велильском сельском поселении Марёвского района.
 Бор — деревня в Молвотицком сельском поселении Марёвского района.
 Бор — деревня в Мошенском районе.
 Бор — деревня в Окуловском районе.
 Бор — деревня в Новгородском районе.
 Бор — деревня в Парфинском районе.
 Бор — деревня в Пестовском районе.
 Бор — деревня в Старорусском районе.
 Бор — деревня в Шимском районе.

 Новосибирская область
 Бор — посёлок в Болотнинском районе.

 Пермский край
 Бор — деревня в Ильинском районе.
 Бор — деревня в Сивинском районе.
 Бор — село в Суксунском районе.

 Псковская область
 Бор — деревня в Великолукском районе.
 Бор — деревня в Локнянском районе.
 Бор — деревня в Новосокольническом районе.
 Бор — деревня в Опочецком районе.
 Бор — деревня в Плюсском районе.
 Бор — деревня в Порховском районе.
 Бор — деревня в Усвятском районе.

 Свердловская область
 Бор — упразднённый посёлок в Ивдельском городском округе.
 Бор — деревня в Талицком городском округе.

 Смоленская область
 Бор — деревня в Починковском районе.
 Бор — деревня в Руднянском районе.
 Бор — деревня в Смоленском районе.

 Тверская область
 Бор — деревня в Бельском районе.
 Бор — деревня в Бологовском районе.
 Бор — деревня в Весьегонском районе.
 Бор — деревня в Вышневолоцком районе.
 Бор — деревня в Западнодвинском районе.
 Бор — деревня в Калининском районе.
 Бор — деревня в Кувшиновском районе.
 Бор — деревня в Лихославльском районе.
 Бор — деревня в Нелидовском районе.
 Бор — посёлок в Торжокском районе.
 Бор — деревня в Торопецком районе.

 Тюменская область
 Бор — деревня в Ярковском районе.

 Ярославская область
 Бор — деревня в Некоузском районе.
 Бор — деревня в Некрасовском районе.
 Бор — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Бор — село в Золочевском районе Львовской области.
 Бор — село в Заречненском районе Ровненской области.
 Бор — село в Козелецком районе Черниговской области.

Другие страны 
 Бор — село в Пловдивской области Болгарии.
 Бор — город в Сербии, административный центр общины Бор и Борского округа.
 Бор — город и район в Турции, в иле Нигде.
 Бор — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта региона Пуату — Шаранта.
 Бор — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта, кантон Бень-Сент-Радегонд.
 Бор — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта, кантон Монморо-Сен-Сибар.
 Бор — город в Чехии, в районе Тахов Пльзенского края.
 Бор — город в Южном Судане, административный центр района Бор и штата Джонглий.

Аббревиатура 
 БОР (быстрый опытный реактор) — разновидность ядерного реактора.
 БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан) — серия советских космических аппаратов в рамках программы орбитального самолёта.
 БОР-4
 БОР-5

См. также 
 Бор Еремеевский — деревня в Тверской области России.
 Хутор-Бор — посёлок в Брянской области России.
 Горно-химическая компания «Бор» — горнодобывающее предприятие из Дальнегорска.
 Периодический бор — упорядоченная волна в виде «ступенек» в наклонных каналах.

Примечания